

Венже — село в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Венже — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства